Hans Schultz ist der Name folgender Personen:
* Hans Schultz (Sportschütze), dänischer Sportschütze 
 Hans Schultz (Kirchenjurist) (Johannes Schultz; 1897–1967), deutscher Kirchenjurist 
 Hans Schultz (Tiermediziner) (1898–1982), deutscher Veterinärmediziner und Hochschullehrer
 Hans Schultz (Jurist) (1912–2003), Schweizer Rechtswissenschaftler deutscher Herkunft
 Hans Schultz Hansen (* 1960), dänischer Historiker
 Hans Schultz-Severin (1914–nach 1978), deutscher Grafiker
 Hans-Adolf Schultz (1909–1990), deutscher Archäologe und Historiker
 Hans Dietrich Schultz (* 1934), deutscher Numismatiker
 Hans-Dietrich Schultz (* 1947), deutscher Geograph, Geographiedidaktiker und Hochschullehrer
 Hans-Eberhard Schultz (* 1943), deutscher Rechtsanwalt und Autor
 Hans-Georg Schultz (* 1929), deutscher Schiffbauingenieur und Hochschullehrer
 Hans-Georg Schultz-Gerstein (* 1942), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Hans Jürgen Schultz (1928–2012), deutscher Rundfunkjournalist
 Hans-Jürgen Schultz (* 1935), deutscher Geograph und Politiker (LDPD, FDP)
 Hans-Otto Schultz (1921–2016), deutscher Fußballspieler
 Hans Reiner Schultz (* 1959), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler und Hochschullehrer
 Hans-Stefan Schultz (1905–1984), deutscher Germanist

Siehe auch:
 Hans Schulz
 Hans Schulze
 Hans Schultze